Das Erzbistum Lusaka (, ) ist eine in Sambia gelegene römisch-katholische Erzdiözese mit Sitz in Lusaka.

Geschichte 
Papst Pius XI. gründete die Apostolische Präfektur Broken Hill am 14. Juli 1927 aus Gebietsabtretungen des Apostolischen Präfektur Sambesi. Am 13. Juni 1946 nahm sie den Namen Apostolische Präfektur Lusaka an.

Mit der Apostolischen Konstitution Si sedulis wurde sie am 25. April 1959 zum Apostolischen Vikariat erhoben. Mit der Bulle  Cum christiana fides wurde es am 10. März 1962 in den Rang eines Metropolitanerzbistums erhoben.

Teile seines Territoriums verlor es zugunsten folgender Bistümer:
 25. Mai 1936 an die Apostolische Präfektur Victoria Falls;
 1. Juli 1937 an das Apostolische Vikariat Lwangwa;
 8. Januar 1938 an die Apostolische Präfektur Ndola;
 10. März 1962 an das Bistum Monze;
 29. Oktober 2011 an das Bistum Kabwe.

Ordinarien

Apostolischer Präfekt von Broken Hill 
 Bruno Wolnik SJ (17. Oktober 1927 – 13. Juni 1946)

Apostolischer Präfekt von Lusaka 
 Bruno Wolnik SJ (13. Juni 1946–1950)

Apostolischer Vikar von Lusaka 
 Adam Kozłowiecki SJ (4. Juni 1955 – 25. April 1959)

Erzbischöfe von Lusaka 
 Adam Kozłowiecki SJ (25. April 1959 – 29. Mai 1969)
 Emmanuel Milingo (29. Mai 1969 – 6. August 1983)
 Adrian Mung’andu (9. Januar 1984 – 30. November 1996)
 Medardo Joseph Mazombwe (30. November 1996 – 28. Oktober 2006)
 Telesphore George Mpundu (28. Oktober 2006 – 30. Januar 2018)
 Alick Banda (seit 30. Januar 2018)

Statistik

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Diözesen

Weblinks 
  (englisch)
 Eintrag über das Erzbistum Lusaka auf Giga-Catholic (englisch)

Lusaka
Organisation (Lusaka)
Gegründet 1927